{{Карточка академии
 |название             = Болгарская национальная художественная академия
 |сокращение           = БНХА
 |эмблема              = Худ академия София.jpg
 |изображение          = Academy of Arts Sofia.JPG
 |оригинал             = 
 |междуназвание        = National Academy of Arts
 |прежнее              = ''Художественно-промышленное училище  Художественная академия ,  Высший институт изобразительного искусства имени Николая Павловича ,  Национальная художественная академия.
 |девиз                = 
 |основан              = 1896
 |закрыт               = 
 |реорганизован        =
 |год реорганизации    =  
 |тип                  = Национальная
 |наименование должности =
 |фио должности        =
 |президент            = 
 |научный руководитель = 
 |ректор               = Светослав Кокалов
 |студенты             = 1165
 |иностранные студенты = 
 |специалитет          = 
 |бакалавриат          = 
 |магистратура         = 
 |аспирантура          = 
 |докторантура         = 
 |доктора              = 
 |профессоры           = 
 |преподаватели        = 
 |расположение         = 
 |кампус               = 
 |адрес                = Болгария, София, ул. Шипка, 1
 |сайт                 = www.nha.bg
 |награды              = 
  |lat_deg =42 |lat_min =41|lat_sec =41
  |lon_deg =23 |lon_min =20|lon_sec =4
  |CoordScale = 2000
 |edu_region          = BG
}}Болгарская национальная художественная академия''' () — национальная (государственная) академия искусств в столице Болгарии г. София. Является старейшим болгарским высшим учебным заведением по подготовке профессиональных специалистов в области изящного и декоративно-прикладного искусства.

История 
Основана в 1896 году как Государственная рисовальная школа известными художниками и общественными деятелями Иваном Мырквичкою, Антоном Митовым, Иваном Шишмановым и Борис Шац, которые создали устав для неë.

Первыми преподавателями учебного заведения были чехи Иван Мырквичка и Ярослав Вешин. Здание для школы на улице Шипка, 1 было построено в 1907 году по проекту русского архитектора Александра Смирнова.

Впоследствии, в 1909 году заведение получило название «Художественно-промышленное училище», в 1921 году — стала именоваться «Художественная академия», в 1951 — «Высший институт изобразительного искусства имени Николая Павловича», а с 1995 года — «Национальная художественная академия».

Структура и специальности 

Национальная художественная академия в Софии имеет в своем составе 2 факультета:
 Факультет изящных искусств
 Факультет прикладного искусства.

Факультет изящных искусств
 Живопись
 Роспись стен
 Скульптура
 Графика
 Книжная иллюстрация и печатная графика
 Плакат и визуальная коммуникация
 Искусствоведение.

Факультет прикладного искусства
 Резьба
 Керамика
 Сценография
 Художественный текстиль
 Художественная металлообработка
 Промышленный дизайн
 Дизайн интерьеров
 Художественные фарфор и стекло
 Оформление детских объектов
 Мода
 Реставрация

Ссылки 
 Сайт Академии

Академии художеств
Высшие учебные заведения Софии
Культурные организации Софии
Академии Болгарии (вузы)
1896 год в Болгарии
Изобразительное искусство Болгарии